Андрей Владимирович Гусев:
 Гусев, Андрей Владимирович (род. 1965) — советский и казахстанский футболист.
 Гусев, Андрей Владимирович (род. 1970) — российский футболист.